Шуляковский — фамилия. Известные носители:

 Шуляковский, Александр Викторович (1906—1979) — советский гитарист, музыкальный педагог, гитарный мастер.
 Шуляковский, Виктор Александрович (род. 1945) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.